Na krańcu świata – amerykański film z 1971 w reżyserii Teda Kotcheffa
 Na krańcu świata – amerykański film z 2019 w reżyserii McG
 Na krańcu świata – singel White’a 2115 oraz Bedoesa

Zobacz też 
 Pan i władca: Na krańcu świata
 Piraci z Karaibów: Na krańcu świata
 Kobieta na krańcu świata
 Dom na krańcu świata
 Na krańce świata
 Kraniec świata